Scheld steht für:

 Scheld, umgangssprachliche Bezeichnung für Niederscheld, Ortsteil der Stadt Dillenburg, Lahn-Dill-Kreis, Hessen

Scheld ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Scheld (* 1981), deutsche Tischtennisspielerin
 Hans H. Scheld (* 1946), deutscher Herzchirurg, Forscher und Hochschullehrer
 Klaus Scheld († 1402), Anführer der Likedeeler
 Thomas Scheld, deutscher Basketballspieler
 Wilhelm Müller-Scheld (1895–1969), deutscher Schriftsteller und NS-Funktionär

Siehe auch:
 Schelden